Jordi Anguera i Cailà (Reus, 1840 - Barcelona, 1919) metge català, pare d'Oriol Anguera de Sojo i marit de Maria del Carme de Sojo i Ballester.
 Jordi Anguera i Iglésies (Barcelona, 1924 - París, 1967) metge, biòleg i investigador català.